«Тайна музея восковых фигур» (, другое название Музей восковых фигур) — фильм ужасов, выпущен в 1933 году кинокомпанией Warner Brothers по системе двухцветного «Техниколора», поставленный режиссёром Майклом Кёртисом и снят по мотивам короткометражной истории Чарльза Белдена, который до съёмок не был опубликован.

Сюжет 

Действие фильма начинается в 1921 году. Иван Айгор (Лайонелл Этвил; собственно, имя переводится как Иван Игорь, но герои фильма произносят его фамилию скорее как Айгор, в некоторых переводах фигурирует фамилия Смирнофф) — талантливый скульптор, работающий в музее восковых фигур в Лондоне. Когда бизнес терпит неудачу за счёт привлечения людей к экспозиции ужасов, партнёр Айгора, Джо Ворт (Эдвин Максвелл), пытается сжечь музей для получения страхового возмещения в сумме £ 10 000. Айгор не желал этого, но Ворт всё-таки устраивает пожар. Айгор пытается остановить его, и они ввязываются в драку. Ворт отправляет Айгора в нокаут, оставив скульптора умирать в огне.

Однако Айгор выживает и 12 лет спустя в Нью-Йорке готовится к открытию нового музея восковых фигур. Его руки и ноги были сильно искалечены в огне, он прикован к инвалидному креслу и теперь должен полагаться на помощников в создании своей новой коллекции скульптуры.
Между тем, корреспондентка Флоренс Демпси (Гленда Фаррелл) отправляется по поручению редактора Джима (Фрэнк МакХью) расследовать самоубийство модели Джоан Гейл (Моника Баннистер). В это время, отвратительное чудовище крадёт тело Джоан из морга. Когда следователи обнаружили, что её тело было украдено, они подозревают убийство. Следствие сначала указывает на Джорджа Уинтона (Кэвин Гордон), сына могущественного промышленника, но после посещения его в тюрьме, Флоренс думает иначе.
Соседкой Флоренс является Шарлотта Дункан (Фэй Рэй), чей жених Ральф (Аллен Винсент) работает в недавно открывшемся музее скульптором.
Во время посещения музея в день перед открытием, Флоренс замечает странное сходство между восковой фигурой Жанны д’Арк и мёртвой моделью. В то же время Айгор знакомится с Шарлоттой и замечает, что она похожа на его любимую фигуру в погибшем в пожаре музее, скульптуру Марии-Антуанетты.

На Айгора работает несколько тёмных личностей: "профессор" Дарси (Артур Эдмунд Кэроу), наркоман, и Гуго, глухонемой (Мэттью Бетц). Дарси, в то же время, работает на Джо Уорта, который промышляет в городе как бутлегер, среди клиентов которого не кто иной как Уинтон.

В ходе расследования в старом доме, где Ворт хранит нелегальный алкоголь, Флоренс обнаруживает монстроподобного человека, который как-то связан с музеем, но не может доказать никакой связи его с исчезновением тела Джоан Гейл. Вызванные ею полицейские увидели Дарси выходящим из того дома и его задерживают. Когда его привезли в участок, он долго отпирается, но под весом золотых часов судьи, ломается и признаёт, что Айгор на самом деле убийца и что он убивает людей, продаёт их органы, а тела опускает в воск для создания «словно живых» фигур.

Шарлотта, собиравшаяся посетить Ральфа в музее, заманивается Айгором в подвал, где тот неожиданно встаёт с кресла, в помутнении рассудка пытается уговорить Шарлотту не сопротивляться. Когда она пытается убежать, отталкивает его, ударяя по лицу, то ломает восковую маску, что он сделал для себя. Айгор говорит, что он был ужасно изуродован по вине своего нечестивого компаньона. Он также показывает ей тело мёртвого — и уже закатанного в воск Джо Уорта, которого Дарси отслеживал в течение некоторого времени. Когда Шарлотта падает в обморок, он привязывает её и кладёт на стол, ожидая, что она станет заменой его утерянной Марии-Антуанетты, когда будет облита воском. Флоренс приводит полицию в музей как раз вовремя: Ральф успевает оттолкнуть стол с Шарлоттой, Айгор застрелен полицейским и падает в гигантский чан с кипящим воском.

Когда Флоренс сообщает историю в редакцию, Джим делает ей предложение, имея в виду, наконец, выбрать между деньгами (Уинтон) и счастьем (Джим), и она выбирает последнее.

В ролях 
 Лайонел Этуилл — Иван Игорь 
 Фэй Рэй — Шарлотта Дункан
 Гленда Фаррелл — Флоренс Демпси
 Фрэнк МакХью — редактор Джим 
 Маргарет Манн — королева Виктория
 Артур Эдмунд Кэроу — Дарси
 Мэттью Бетц — Гуго

Ссылки 
 «Тайна музея восковых фигур» на сайте Missing Link
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1933 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы США 1933 года
Фильмы о серийных убийцах